Saint-Rémy eller Saint-Remy kan syfta på följande platser:

Frankrike 
 Saint-Rémy, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Rémy, Aveyron, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Saint-Rémy, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Rémy, Corrèze, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Rémy, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Rémy, Deux-Sèvres, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Rémy, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Remy, Haute-Saône, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Rémy, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Remy, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Saint-Rémy-au-Bois, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Rémy-aux-Bois, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Saint-Rémy-Blanzy, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Rémy-Boscrocourt, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Remy-Chaussée, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Rémy-de-Blot, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Rémy-de-Chargnat, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Rémy-de-Maurienne, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Rémy-de-Provence, departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Rémy-de-Sillé, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Rémy-des-Monts, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Remy-du-Nord, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Rémy-du-Plain, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Rémy-du-Val, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Remy-en-l'Eau, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Rémy-en-Rollat, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Remy-la-Calonne, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Saint-Rémy-la-Vanne, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Remy-le-Petit, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Saint-Rémy-l'Honoré, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Saint-Remy-sous-Barbuise, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Saint-Remy-sous-Broyes, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Rémy-sur-Avre, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Remy-sur-Bussy, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Rémy-sur-Creuse, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Rémy-sur-Durolle, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,